Dinasztiák:
 Yngling-ház (863 – 976, 995 – 1000, 1015 – 1028, 1035 – 1163, 1184 – 1204, 1217 – 1319)
 Lade-i-ház (976 – 995, 1000 – 1015, 1028 – 1029)
 Jelling-ház (1029 – 1035)
 Erling-ház (1163 – 1184)
 Baard-ház (1204 – 1217)
 Folkung-ház (1319 – 1387)
Norvégia a Kalmari unió révén perszonálunióban Dániával és Svédországgal, 1523-tól csak Dániával  (1387–1905)
 Glücksburg-ház (1905-től napjainkig)

Családfa

Uralkodói családfák